Miejscowości w USA:
 Fallston – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Fallston – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland
 Fallston – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver